Park Jin-young () può riferirsi a:
 Park Jin-young (1950), attore sudcoreano
 Park Jin-young (1971), cantante, attore e produttore discografico sudcoreano, presidente della JYP Entertainment
 Park Jin-young (1994), cantante e attore membro dei Got7
 Park Jin-young (1997), nuotatore sudcoreano